Horcajo de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Horcajo de las Torres (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Horcajo de las Torres (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar